

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Holr“ beginnt.

Holr 



Holro 
 Holroyd, Les (* 1948), britischer Sänger, Songwriter, Komponist und Musiker
 Holroyd, Michael (* 1935), britischer Biograph
 Holroyd, Norman (1914–2002), britischer Gewichtheber
 Holroyd-Reece, John (1897–1969), britischer Verleger, Diplomat und Übersetzer